Belek (egyes száma: bél): az ember egy belső szerve, testrésze
Belek: török település, híres szállodakomplexumairól és edzőtáborairól
Belek: A The Walking Dead sorozat első évadának második epizódja